Рід налічує 8 видів риб родини цихлові.

Види 

 Nyassachromis boadzulu (Iles 1960) 
 Nyassachromis breviceps (Regan 1922) 
 Nyassachromis leuciscus (Regan 1922)   — «Маленька зелена утака»
 Nyassachromis microcephalus (Trewavas 1935) 
 Nyassachromis nigritaeniatus (Trewavas 1935) 
 Nyassachromis prostoma (Trewavas 1935) 
 Nyassachromis purpurans (Trewavas 1935) 
 Nyassachromis serenus (Trewavas 1935)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae